Шане може да се односи на:

 Шане (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Шане (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шане (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шане (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шане (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шане“